Рассеянное скопление NGC 6774 (Ruprecht 147), находящееся в созвездии Стрелец на расстоянии около 962 световых лет от Солнца, содержит около 150 звёзд. Список основан на работе Дж. Кёртиса, Э. Вольфганг и Дж. Райта и содержит 108 членов скопления. Координаты звёзд, спектральный класс и видимая звёздная величина взяты из базы данных SIMBAD. Звёзды отсортированы по видимому блеску.

Примечания

См. также 
 Рассеянное звёздное скопление
 NGC 6774
 Список звёзд созвездия Стрельца

NGC 6774
Звёзды созвездия Стрельца
Списки звёзд